Карли Калликсон (; родилась 26 ноября 1986 года в Цинциннати, США) — американская теннисистка.
 Победительница 1 турнира Большого шлема в смешанном парном разряде (US Open-2009).
 Победительница 2 турниров WTA в паре.

Общая информация 
Карли — одна из шести детей Билла (в прошлом — профессиональный бейсболист) и Сэнди (в студенческие годы играла в теннисной лиге NCAA) Галликсонов.

у Карли есть два домашних питомца — псы Отис и Пагсли.

Мама привела Галликсон на корт, когда той было 9 лет.

На корте американка предпочитает сразу же после исполнения подачи оказаться как можно ближе к сетке и уже там вести розыгрыш очка. Любимое покрытие — трава.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (10)

Победы (2)

Поражения (8)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров WTA в парном разряде (3)

Победы (2)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в парном разряде (24)

Победы (18)

Поражения (6)

Выступления в смешанном парном разряде

Финалы турниров Большого шлема в смешанном парном разряде (1)

Поражения (1)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1986 году
Родившиеся 26 ноября
Родившиеся в Цинциннати
Теннисисты США
Победители Открытого чемпионата США по теннису в смешанном парном разряде